Whoopee bezeichnet:

 Whoopee! (Musical), Musical von Walter Donaldson und Gus Kahn (1928)
 Whoopee! (Film), US-amerikanischer Musikfilm (1930)
 Whoopee Band, vgl. Bob Kerr

Siehe auch:
 Die Whoopee Boys, US-amerikanische Filmkomödie (1986)
 Macon Whoopee, US-amerikanische Eishockeymannschaft